Rieg ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Rieg (* 1955), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Iris Rieg (* 1972), deutsche Kirchenmusikerin

Siehe auch:
 Rieck
 Riegg
 Riek
 Rig